Pierre Vidal (1773-1843), personnalité politique française ;
 Pierre Vidal (1811-1888), poète occitan ;
 Pierre Vidal (1848-1929), historien français ;
 Pierre Vidal (1849-1913 ou 1921), illustrateur français ;
 Pierre Vidal (1894-1958), personnalité politique française ;
  (1906-1967), personnalité politique française nigérienne ;
 Pierre Vidal (1927-2010), musicien, compositeur et organiste français.
 Pierre Vidal (1937-), anthropologue français.
 Pierre Vidal (2004-), étudiant français à l'IUT de Valence, 26000 France.